"Slavonska nogometna zona - Posavska skupina" je bila jedna od dvije skupine "Slavonske nogometne zone", odnosno liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Graničar" iz Županje.

Ljestvica 

 Slavonska Požega - tadašnji naziv za Požegu 
 "Hajduk" (Sijekovac) - klub iz Bosne i Hercegovine

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije 
Igrano u lipnju i srpnju 1977. 

 Ljestvica 

 "Mladost" Kričanovo - klub iz Bosne i Hercegovine

Rezultati

Povezani članci   
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1975./76. 
 Slavonska nogometna zona Podravska skupina 1975./76. 
 Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega 1975./76. 
 Područna nogometna liga NSP Vinkovci 1975./76.

Izvori 
 
 Željko Batarilović: NK Otok : 1923. – 2003. : monografija , Osijek, 2003.,  
 Edvard Bogovič: Sve je počelo prije 85 godina : monografija 85 godina nogometa u Novskoj , Novska, 2005., , str. 52-54   
 Mato Dominković: Samo jako, samo sloga : monografija nogometnog kluba "Sloga" Štitar, Štitar, 2015., , str. 60-61 
 blog.dnevnik.hr/kricanovo2 (prosinac 2018.), NK MLADOST KRIČANOVO crtica iz povijesti, objavljeno 13. prosinca 2018., preuzeto 28. kolovoza 2019. 
 library.foi.hr, "Vinkovački list" / "Novosti" 
 

1975-76
1975-76
Slavonija